Câlnic (niem. Kelling, węg. Kelnek) – wieś w Rumunii, położona w południowej części Siedmiogrodu w okręgu Alba (ok. 10 km na południowy wschód od Sebeș). W przeszłości zamieszkana głównie przez Sasów siedmiogrodzkich, którzy jednak wyemigrowali stąd w większości w 2. połowie XX w. (ich miejsce zajęli głównie Rumuni i Cyganie). Znana ze znajdującego się w niej jednego z charakterystycznych dla tego regionu zamków chłopskich. Wraz z sześcioma innymi wsiami siedmiogrodzkimi, w których istnieją kościoły warowne, znajduje się od 1999 r. na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Zamek 
Wzmiankowany po raz pierwszy w 1269 r. zamek zachowany jest w bardzo dobrym stanie. Został on wybudowany w XIII w. jako siedziba miejscowych możnych pochodzenia węgierskiego o nazwisku Kelling. Zamek w ich czasach składał się z istniejącej do dzisiaj, czworobocznej i trzykondygnacyjnej wieży mieszkalnej (donżonu) oraz otaczającego ją muru obronnego z dwiema basztami. W 1430 r. zamek odkupili miejscowi chłopi sascy, którzy go stopniowo rozbudowywali, m.in. wznosząc drugi pierścień murów obronnych ze swego rodzaju barbakanem, podwyższając donżon i nadając mu charakter wyłącznie obronny, dobudowując baszty, a także budując przylegające do wewnętrznego pierścienia murów pomieszczenia wykonane na potrzeby schronienia ludności wsi i jej dobytku. Z XVI w. pochodzi kaplica, wzniesiona na fundamentach wcześniejszej budowli.

W odróżnieniu od większości obiektów obronnych, zamek nie został umieszczony na wzgórzu, a w obniżeniu terenu pomiędzy wzgórzami otaczającymi wieś. Takie położenie, niekorzystne w razie oblężenia, wynika z pierwotnej mieszkalnej funkcji budowli, która dopiero później została przystosowana do celów obronnych.

Literatura

Zobacz też 
 Kościoły warowne w Siedmiogrodzie
 Sasi siedmiogrodzcy
 Gmina Câlnic

Linki zewnętrzne 
 UNESCO World Heritage Centre: Villages with Fortified Churches in Transylvania (en, fr)
 UNESCO's World Heritage List from Romania: Transylvania village sites with fortified churches (en, fr, ro)
 Siebenbuerger.de Orte: Kelling (de)
  (hu, en)
 Kelling in Wort und Bild (de)

Obiekty z listy dziedzictwa UNESCO w Rumunii
Wsie w okręgu Alba
Zabytki Rumunii